Hirohito Nakamura (Osaka, 9 mei 1974) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Hirohito Nakamura speelde tussen 1993 en 2001 voor Gamba Osaka, Honda en Mito HollyHock.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer